B-Klasse steht für:

 im Sport meistens die zweitniedrigste Liga, siehe Kreisliga
 Startklasse beim Tanzsport, siehe Tanzsport#Startklassen
 Mercedes-Benz B-Klasse, Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz
 Luftschiffklasse der US-Marine, gebaut am Ende der 1910er, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 B-Klasse (1912), Klasse von Torpedobootszerstörern der britischen Royal Navy
 B-Klasse (1930), Klasse von Zerstörern der britischen Royal Navy
 B-Klasse (United States Navy), Klasse von U-Booten der United States Navy
 eine Klasse von U-Booten der Königlich Norwegischen Marine von 1923 bis 1930, siehe B-Klasse (1923)
 Arklow-B-Klasse, Küstenmotorschiffsklasse der Reederei Arklow Shipping
 B-Klasse, Klasse von Crew Transfer Vessels, siehe Bayard-Klasse (2011) 
 B class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #B-class
 eine Baureihe australischer Diesellokomotiven, siehe Victorian Railways B-Klasse
 Keppel FELS B-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation
 Keppel FELS Super B-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation

Siehe auch:
 Klasse B (Begriffsklärung)
 B-Serie (Begriffsklärung)